Кесатикау ( или Захъхъа) — село в Алагирском районе Республики Северная Осетия-Алания. Входит в состав Нарского сельского поселения.

География 
Село расположено в Закинском ущелье, на левом берегу реки Закка в месте впадения в неё ручья вытекающего из ущелья Санат. Находится в 8,5 км к юго-востоку от центра сельского поселения Нар.

Население

История 

Кесатикау (считается самым большим в ущелье Закка) очень интересное исторически. По народным преданиям, первыми здесь поселились первыми Кесаевы, которые и дали название поселению Кесатикау (дословно – селение Кесаевых). Исторические и фамильные предания появление основной массы жителей ущелья связывают с последней волной аланских переселенцев, вытесненных с равнины чингизидами и хромым Тимуром. Окружающая территория отличалась наличием богатых обширных пастбищ и сенокосных угодий, которые способствовали разведению мелкого (овцы) и крупного рогатого скота (коровы, быки). Во второй половине XVIII в. в этом ущелье находилось 12 небольших селений, принадлежавших Заккинскому обществу, центр которого находился в Кесатикау. Здесь собирались народные собрания и решались важнейшие вопросы Заккинского общества. После вхождения в состав Российского государства в Кесатикау находилось управление Заккинским приходом. К тому времени уже была построена церковь св.Георгия - одного из главнейших святых из пантеона осетинских божеств.
Кесатикау располагается на большой поляне на возвышенном берегу Заккадона. Сохранился замок (галуан) Эба Кесаева – пример типичной крупной усадьбы, каковых на Северном Кавказе было немного. Достаточно хорошо сохранились три боевые башни высотой 7,5, 11 и 15 метров, окружённые строениями различной степени сохранности и в совокупности образующие единый архитектурный комплекс замкового типа. Столь значительная укреплённость объясняется близостью Рокского и Трусовского перевалов, связывавших этот район Северной Осетии с Грузией и Южной Осетией.  Рядом с селением находится минеральный источник  с приятным вкусом воды.
Из Кесатикау вышло немало представителей фамилии, принёсших ей славу и уважение соплеменников. Тот же Эба Кесаев – член первого осетинского посольства в Петербург (1749-1752 гг). Ещё один представитель Кесаевых (в крещении Павел Генцауров) вошёл в историю Осетии как создатель первой осетинской азбуки на основе русского алфавита. Он перевёл на осетинский язык книгу «Христианского учения» (катехизис). Её напечатали в 1798 г. Этой книгой фактически начинается история письменности на осетинском языке. Можно сказать, что Павел Генцауров для осетин - Кирилл и Мефодий для славян.
Грунтовая дорога от погранзаставы левым берегом реки Заккадон тянется вверх по ущелью.
Один из аулов Зригат  народе селение Зригатта называют Калотыкау (селение Калоевых), потому как здесь в XYII в. поселились Сабо, Тапсико и Уардасау – сыновья Кало, жителя Алагирского ущелья, основателя фамилии Калоевых. Название аула Зригатта (первоначальное поселение Калоевых) не поддается объяснению, так же как и этноним самого ущелья — Закка.
Со временем род Калоевых сильно разросся, увеличивая плотность населения, что породило земельный голод, а с ним и голод реальный. Это породило выход значительного числа осетин на равнину в начале XIX в., что, впрочем, не спасло оставшихся в горах жителей от земельного голода, т.к. в результате естественного прироста здесь по-прежнему сохранялась большая плотность населения. Путешественник Кох, побывавший в середине XIX в. в Осетии, отмечал, что «Осетия принадлежит к самым перенаселённым районам Кавказского перешейка».
Центр Закинского общества, горцы в 1920-ые годы переселялись массова на равнины, изначально верхнюю часть села Ногир основали несколько кварталов в основном представители фамилии Кесаевых, Калоевых, Саутиевых, Цуциевых, Абаевых, Бираговых, в последующие годы переселялись так же в сёла: Коста, Михайловское, посёлок Заводской, Гизель, город Алагир.

На топографических картах середины 1980-х годов обозначено покинутым, последние постоянные жители представители фамилии Калоевых, Кесаевых. Переписи населения 2002 и 2010 годов вновь учитывали данное село. В перечень населённых пунктов Нарского сельского поселения село Кесатикау добавлено в 2018 году.

Примечания 

Населённые пункты Алагирского района